Clavijo bezeichnet
 ein Dorf und eine Burg in der spanischen Region La Rioja, siehe Clavijo (Rioja)
 kurz eine legendäre Schlacht zwischen Mauren und Christen, siehe Schlacht von Clavijo

Clavijo ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Clavijo (1956–2019), US-amerikanischer Fußballnationalspieler
 Fredy Clavijo (* 1955), uruguayischer Fußballspieler
 José Clavijo y Fajardo (1726–1806), spanischer Publizist und Schriftsteller
 José Crispiano Clavijo Méndez (* 1951), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Sincelejo
 José Viera y Clavijo (1731–1813), spanischer katholischer Geistlicher, Universalgelehrter, Dichter der Aufklärung
 Ruy González de Clavijo († 1412), spanischer Diplomat und Autor